Жак Фатто́н (; 19 декабря 1925, Эксенкур, Франция — 26 июля 2011, Женева) — швейцарский футболист, играл на позиции нападающего.

Известен по выступлениям за клуб «Серветт», в составе которого четырежды выигрывал чемпионат Швейцарии, а также национальную сборную Швейцарии.

Клубная карьера 
Родился 19 декабря 1925 года в городе Эксенкур. Воспитанник футбольной школы клуба «Серветт». Взрослую футбольную карьеру начал в 1943 году в основной команде того же клуба, в которой провел одиннадцать сезонов.

В течение 1954—1957 годов защищал цвета команды французского клуба «Лион».

В 1957 году вернулся в клуб «Серветт», за который отыграл еще 6 сезонов. Завершил профессиональную карьеру футболиста выступлениями за команду «Серветт» в 1963 году.

Умер 26 июля 2011 года на 86-м году жизни в городе Женева.

Выступления за сборную 
В 1946 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Швейцарии. В течение карьеры в национальной команде, которая длилась 10 лет, провел в форме главной команды страны 53 матча, забив 29 голов.

В составе сборной был участником чемпионата мира 1950 года в Бразилии и чемпионата мира 1954 года в Швейцарии, на чемпионатах мира забил 3 гола.

Титулы и достижения

Командные 
 Чемпион Швейцарии (4): 1945/46, 1949/50, 1960/61, 1961/62

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии (3): 1949, 1950, 1962
 Лучший бомбардир в истории чемпионата Швейцарии: 273 гола
 Лучший бомбардир в истории «Серветта»: 343 гола
 Лучший бомбардир «Серветта» в лиге: 273 гола

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений на сайте national-football-teams.com

Игроки сборной Швейцарии по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Серветт»
Футболисты Швейцарии